Валье-дель-Амброс () — район (комарка) в Испании, долина, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Муниципалитеты 
 Абадия
 Альдеануэва-дель-Камино
 Баньос-де-Монтемайор
 Касас-дель-Монте
 Гихо-де-Гранадилья
 Ла-Гарганта
 Гаргантилья
 Эрвас
 Сегура-де-Торо

История 
Первыми поселенцами в долине Амброс были кельтиберы и ветоны. Долина долгое время являлась важной частью Серебряного пути, соединявшего север и юг Пиренейского полуострова. В этом районе остались руины построек времён римской эпохи: могилы, некрополь, рельефы, мавзолей. Затем долина пережила вторжение арабов в VIII веке, реконкисту. Северная часть долины Амброс была частью Кастилии, а южная относилась к землям Гранадилья, вплоть до 1833 года, когда были проведены провинциальные реформы. Нынешний округ был создан в 1996 году  Испании.

Экономика 
В основном в районе занимались животноводством и сельским хозяйством, в частности, выращивали каштаны для производства мебели Hervás и вишни. В округе изготавливают изделия ручной работы: керамику, кожаные аксессуары, витражи, кованые и плетёные изделия.

Флора и фауна 
Вдоль водостоков встречается пиренейская выхухоль. Среди растительного мира в верхней части долины выделяются адобе и каштаны, а в нижней части — вишневые деревья, сливы и фруктовые сады.

Достопримечательности 
Обозначено 14 туристических маршрутов, которые включают в себя местные достопримечательности:

 Эрвас — еврейский город, столица округа, где сохранилась художественная культура наследия сефардов.
 Баньос-де-Монтемайор, город, в котором можно посмотреть на древнеримские термальные бани
 Прогулки на лошадях и горных велосипедах.
 Пешие прогулки по каштановому лесу.
 Посещение фестиваля осенней магии.

Ссылки 
 Официальный сайт округа

Примечания 

Районы Касереса
Долины Европы